3 miejscowości:
 Bronówek – osada w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Dobromierz
 Bronówek – osada w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice
 Bronówek – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Dobromierz